Voici un tableau récapitulatif du palmarès de la France en natation aux Jeux Olympiques, et la liste des nageurs et nageuses français, classés par ordre chronologique, ayant obtenu une médaille dans une épreuve de natation aux Jeux olympiques :

Médailles d'or 
 Charles Devendeville : 60 m nage sous l'eau / Jeux de Paris, 1900
 Jean Boiteux : 400 m nage libre / Jeux d'Helsinki, 1952
 Laure Manaudou : 400 m nage libre / Jeux d'Athènes, 2004
 Alain Bernard : 100 m nage libre / Jeux de Pékin, 2008
 Camille Muffat : 400 m nage libre / Jeux de Londres, 2012
 Amaury Leveaux, Fabien Gilot, Clément Lefert, Yannick Agnel, Alain Bernard, Jérémy Stravius : relais 4 × 100 m nage libre / Jeux de Londres, 2012
 Yannick Agnel : 200 m nage libre / Jeux de Londres, 2012
 Florent Manaudou : 50 m nage libre / Jeux de Londres, 2012

Médailles d'argent 
 Victor Cadet, Maurice Hochepied, Victor Hochepied, Verbecke : 200 m nage libre par équipes / Jeux de Paris, 1900
 André Six : 60 m nage sous l'eau / Jeux de Paris, 1900
 Jean Taris : 400 m nage libre / Jeux de Los Angeles, 1932
 Gilbert Bozon : 100 m dos / Jeux d'Helsinki, 1952
 Christine Caron : 100 m dos / Jeux de Tokyo, 1964
 Frédéric Delcourt : 200 m dos / Jeux de Los Angeles, 1984
 Roxana Maracineanu : 200 m dos / Jeux de Sydney, 2000
 Laure Manaudou : 800 m nage libre / Jeux d'Athènes, 2004
 Malia Metella : 50 m nage libre / Jeux d'Athènes, 2004
 Amaury Leveaux, Fabien Gilot, Frédérick Bousquet, Alain Bernard : relais 4 × 100 m nage libre / Jeux de Pékin, 2008
 Amaury Leveaux : 50 m nage libre / Jeux de Pékin, 2008
 Camille Muffat : 200 m nage libre / Jeux de Londres, 2012
 Amaury Leveaux, Grégory Mallet, Clément Lefert, Yannick Agnel, Jérémy Stravius : relais 4 × 200 m nage libre / Jeux de Londres, 2012
 Florent Manaudou : 50 m nage libre / Jeux de Rio de Janeiro, 2016 et Jeux de Tokyo, 2020.
 Medhy Metella, Fabien Gilot, Florent Manaudou, Jérémy Stravius, Clément Mignon, William Meynard : relais 4 x 100 m nage libre / Jeux de Rio de Janeiro, 2016

Médailles de bronze 
 Philippe Houben, Georges Leuillieux, Louis Martin, Désiré Merchez, René Tartara : 200 m nage libre par équipes / Jeux de Paris, 1900
 Louis Martin :  m nage libre / Jeux de Paris, 1900
 Georges Vallerey : 100 m dos / Jeux de Londres, 1948 
 Joseph Bernardo, Henri Padou, René Cornu, Alexandre Jany : relais 4 × 200 m nage libre / Jeux de Londres, 1948
 Joseph Bernardo, Alexandre Jany, Aldo Eminente, Jean Boiteux : relais 4 × 200 m nage libre / Jeux d'Helsinki, 1952
 Alain Mosconi : 400 m nage libre / Jeux de Mexico, 1968
 Catherine Poirot : 100 m brasse / Jeux de Los Angeles, 1984
 Stéphan Caron : 100 m nage libre / Jeux de Séoul, 1988 et Jeux de Barcelone, 1992
 Catherine Plewinski : 100 m nage libre / Jeux de Séoul, 1988 et 100 m papillon / Jeux de Barcelone, 1992
 Franck Esposito : 200 m papillon / Jeux de Barcelone, 1992
 Hugues Duboscq : 100 m brasse / Jeux d'Athènes, 2004 et Jeux de Pékin, 2008 et 200 m brasse / Jeux de Pékin, 2008
 Solenne Figuès : 200 m nage libre / Jeux d'Athènes, 2004
 Laure Manaudou : 100 m dos / Jeux d'Athènes, 2004
 Alain Bernard : 50 m nage libre / Jeux de Pékin, 2008
 Camille Muffat, Charlotte Bonnet, Ophélie-Cyrielle Étienne, Coralie Balmy, Margaux Farrell, Mylène Lazare : relais 4 × 200 m nage libre / Jeux de Londres, 2012

Médaillés français
Médaillés français en natation
France aux Jeux olympiques
Jeux olympiques
 00